Saint-Pardoux-le-Neuf (Corrèze)
Saint-Pardoux-le-Neuf (Creuse)